

Codici 
 AWK – codice aeroportuale IATA dell'Base aerea dell'Isola Wake, Isola Wake, Stati Uniti
 awk – codice ISO 639-3 della lingua awabakal

Informatica 
 awk – linguaggio di programmazione